Drews peut faire référence à :

 Arthur Drews (1865-1935), philosophe et écrivain allemand
 Berta Drews (1901-1987), une actrice allemande.
 Bill Drews (1870-1938), un juriste allemand.
 Jürgen Drews (1945- ), un chanteur de schlager allemand
 Stipe Drews (1973- ), un boxeur croate